Salta – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Salta – miasto w Argentynie
 Salta – prowincja Argentyny
 HMHS Salta – statek